DNZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Cardak Air Base, Denizli, Turchia